Безос — фамилия. Известные носители:

 Безос, Джефф (род. 1964) — американский предприниматель.
 Безос, Маккензи (род. 1970) — американская писательница, филантроп. Бывшая жена Джеффа Безоса.
 Безос, Марк (род. 1968) — американский предприниматель. Брат Джеффа Безоса.